Le terme ligne 4 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne 4 du Busway de Nantes
 Ligne 4 du T Zen en Île-de-France

Métro

Allemagne 
 Ligne 4 du métro de Berlin
 Ligne 4 du métro de Francfort
 Ligne 4 du métro de Munich

Chine 
 Ligne 4 du métro de Canton
 Ligne 4 du métro de Changsha
 Ligne 4 du métro de Chengdu
 Ligne 4 du métro de Chongqing
 Ligne 4 du métro de Fuzhou
 Ligne 4 du métro de Hangzhou 
 Ligne 4 du métro de Nankin
 Ligne 4 du métro de Nanning
 Ligne 4 du métro de Ningbo
 Ligne 4 du métro de Pékin
 Ligne 4 du métro de Shanghai
 Ligne 4 du métro de Shenzhen
 Ligne 4 du métro de Suzhou
 Ligne 4 du métro de Wuhan
 Ligne 4 du métro de Xi'an

Espagne 
 Ligne 4 du métro de Barcelone
 Ligne 4 du métro de Bilbao
 Ligne 4 du métro de Madrid
 Ligne 4 du métro de Séville
 Ligne 4 du métro de Valence

Autres pays 
 Ligne 4 du métro d'Athènes 
 Ligne 4 du métro léger de Charleroi
 Ligne 4 du métro de Copenhague
 Ligne 4 du métro de Kuala Lumpur, généralement appelé ligne Sri Petaling
 Ligne 4 du métro de Mexico
 Ligne 4 du métro de Milan 
 Ligne 4 du métro de Montréal, généralement appelé ligne jaune
 Ligne 4 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Filiovskaïa
 Ligne 4 du métro de New York
 Ligne 4 de l'O-Train à Ottawa, parfois appelée antenne de l'Aéroport
 Ligne 4 du métro de Paris
 Ligne 4 du métro de Pusan
 Ligne 4 du métro de Rio de Janeiro
 Ligne 4 du métro de Saint-Pétersbourg
 Ligne 4 du métro de Santiago
 Ligne 4A du métro de Santiago
 Ligne 4 du métro de São Paulo
 Ligne 4 du métro de Séoul
 Ligne 4 du métro de Toronto
 Ligne 4 du métro de Tunis
 Ligne 4 du métro de Vienne
 , différentes lignes dans le monde

Tramway

Belgique 
 Ligne 4 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 4 du tramway de Bruges
 Ligne 4 du tramway de Bruxelles
 Ligne 4 du tramway de Gand
 Ancienne ligne 4 du tramway de Louvain
 Ancienne ligne 4 du Tramway de Tournai

France 
 Anciennes lignes 4 et 4bis du tramway d'Amiens
 Ancienne ligne 4 du tramway de Caen
 Ligne 4 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 4 du tramway de Lyon
 Ligne 4 du tramway de Montpellier
 Ligne 4 du tramway de Nice

Autres pays 
 Ligne 4 du tramway de Budapest
 Ligne 4 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 4 du tramway de Dresde
 Ligne 4 et 4T du tramway d'Helsinki
 Ligne 4 du tramway d'Irkoutsk
 Ligne 4 du tramway d'Istanbul
 Ligne 4 du tramway de Košice
 Ligne 4 du tramway de Prague
 Ligne 4 du tramway de Rotterdam
 Ligne 4 du tramway de Szeged
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 Ligne 4, des lignes à grande vitesse belges
 Ligne 4 des chemins de fer luxembourgeois 
 Ligne 4, selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF
 Ligne 4 du S-Bahn Rhin-Main

Voir aussi 
 
 
 
 4 (nombre)

4